L'étang au Duc peut faire référence à:
 l'étang au Duc, un lac au nord de Ploërmel (Morbihan)
 l'étang au Duc, un lac de la ville de Vannes (Morbihan).